Pulau Aro (Pelawan), een plaats in Indonesië
Pulau Aro (Kuantan Tengah), een plaats in Indonesië
Pulau Aro (Tabir Ulu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing